Jeanb. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ernest Jules Marie Jeanbernat
 Ernest-Jules-Marie Jeanbernat

Robotskapade auktorsförkortningar